Love and Hate (1916), een film van James Vincent
 Love and Hate (1989), een film van Francis Mankiewicz
 Love + Hate (2005), een film van Dominic Savage
 Love/Hate (band), een Amerikaanse hardrockband
 Love/Hate (televisieserie), een Ierse televisieserie uit 2010
 Love & Hate (album), een album van Michael Kiwanuka uit 2016
 Love & Hate (nummer), een nummer van bovenstaand album